La nazionale di pallavolo femminile della Slovenia è una squadra europea composta dalle migliori giocatrici di pallavolo della Slovenia ed è posta sotto l'egida della Federazione pallavolistica della Slovenia.

Rosa
Segue la rosa delle giocatrici convocate per il campionato europeo 2019.

Risultati

Campionato europeo

Giochi del Mediterraneo

European Golden League

European Silver League

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

 
Pallavolo